Massipou peut désigner :
 Massipou, marque commerciale française apposée sur un fromage ;
 Massipou, une localité du Togo.